postawa ciała
 postawa ciała (psychologia)
 postawa – cecha psychiczna